Les Vautours est un groupe de rock français.
Les Vautours est un film québécois de Jean-Claude Labrecque, sorti en 1975.
Les Vautours, film dano-islandais écrit et réalisé par Börkur Sigthorsson, sorti en 2018.
Les Vautours, une sculpture de Louis de Monard
Les Vautours..., une chanson de Johnny Hallyday